Лия Аршавировна (Лиянита Армавировна) Камалян (, ) — советский армянский учёный в области медицины и организатор науки.

Биография 
В 1950 году окончила Ереванский государственный медицинский институт. С 1961 по 1971 год заведовала отделением радиобиологии Академии наук Армянской ССР, с 1971 по 1973 год — отделом вирусологии в Институте молекулярной биологии, а с 1973 по 1990 год — лабораторией вирусологии и иммунологии Института радиологии и онкологии.

Кандидат биологических наук. Доктор медицинских наук

Научные интересы 
Вела научную работу по онкологии и иммунологии

Библиография 
Интерфероны в онкологии / Л. Н. Мкртчян, Л. А. Камалян. — Ереван : Айастан, 1989. — 122,[2] с. : ил.; 20 см; ISBN 5-540-00622-4

Память 

Мемориальная доска в Ереване. Ул. Туманяна, 11 (архитектор Нарек Саргсян, 2006).

Литература

Примечания

Ссылки